Сидоровский — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Сидоровский, Александр Александрович (1876 — после 1926) — деятель обновленчества, бывший епископ Иркутский.
 Сидоровский, Анатолий Васильевич (1927—1989) — судостроитель, Герой Социалистического Труда.

 Сидоровская, Алла Андреевна (род. 1983) - российская футболистка

Топоним 
 Сидоровский — хутор в Чертковском районе Ростовской области.
 Сидоровский замок — развалины замка в селе Сидоров, XVII век.
 Сидоровский сельский совет — входит в состав Гусятинского района Тернопольской области Украины.
 Сидоровский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России.

См. также 
 Сидоров